Појам Коруња (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Коруња, град у Шпанији
 Коруња (провинција)
 Ла Коруња (Виља Корзо), насеље у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виља Корзо
 Ла Коруња (Отон П. Бланко), насеље у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Отон П. Бланко
 Ла Коруња (Франсиско И. Мадеро), насеље у Мексику у савезној држави Коавила у општини Франсиско И. Мадеро